Reeth kan syfta på:

 Reeth (ätt) – en svensk ätt 598

Geografi

Storbritannien 

 Reeth, Fremington and Healaugh, parish, England, North Yorkshire, 
 Reeth (ort), England, North Yorkshire, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar